Юсуф Газибегович (; ) — боснийский футболист, защитник клуба «Штурм» и сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 

Газибегович — воспитанник клубов «Штурм» и «Ред Булл Зальцбург». 3 марта 2018 года в матче против «Рида» он дебютировал во Второй лиге Австрии в составе дублёров последних. Летом 2020 года Газибегович вернулся в «Штурм». подписав контракт на 3 года. 4 октября в матче против «Райндорф Альтах» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 9 февраля 2021 года в поединке против «Рида» Юсуф забил свой первый гол за «Штурм».

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Боснии и Герцеговины Газибегович принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Ирландии и Сербии.

2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Черногории Газибегович дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины.

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Штурм»